Klass I i ishockey 1926 var den fjärde säsongen som högstaliga inom svensk ishockey. Inför säsongen hade IF S:t Erik lagt ner sin verksamhet och AIK avstod sin plats i högsta serien. Södertälje SK hade fått en plats i Klass I efter att ha vunnit SM 1925 och blev därmed första landsortslaget i högsta serien. Klass I spelades som en enkelserie vilket innebar att alla lag möttes en gång. Serien vanns av Södertälje SK på samma poäng som IK Göta och Hammarby, men med bättre målkvot. Djurgården var drabbade av skdor och placerade sig sist vilket innebar nedflyttning till Klass II.

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Svenska mästerskapet i ishockey 1926
 Klass II i ishockey 1926

Källor

Se även
 Svenska mästerskapet i ishockey 1926

1926 i Sverige
Ishockeysäsongen 1925/1926
1926